Пётр Михайлович Лансков (родился 25 июля 1961, Ленинград) — российский политический и общественный деятель, экономист.
Депутат Ленсовета (1990—1993), Президент саморегулируемой организации «Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев» (1996—2000), доктор экономических наук.

Образование 
Закончил Ленинградский инженерно-экономический институт в 1982, аспирантуру указанного института в 1990 и докторантуру Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в 2006. Автор более 50 научных работ.

Общественно-политическая деятельность 
Участник Ленинградского народного фронта (ЛНФ), начиная с 1989 года, член Координационного совета и, впоследствии, координатор Невского отделения ЛНФ. Один из авторов предвыборной платформы ЛНФ (совместно с А. Н. Беляевым, И. В. Константиновым, М. Е. Салье). В 1990—1993 депутат Ленсовета /Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов. На выборах был поддержан Ленинградским народным фронтом и блоком «Демократические выборы — 90». В дни Августовского путча — член оперативного штаба Ленсовета. Член планово-бюджетной комиссии и комитета по собственности. С 1992 г. — член Малого совета Санкт-Петербургского городского совета. Автор многих решений горсовета в области экономической реформы, приватизации и инвестиционной деятельности, в том числе, первой в России Методики оценки стоимости имущества и определения уровня арендной платы за нежилые помещения (совместно с Д. В. Васильевым), утверждённой решением Малого совета Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов 2.07.92 № 210.

С 1994 по 1996 год руководил петербургской общественной организацией «Комитет профессиональных участников рынка ценных бумаг». С 1996 по 2000 год дважды избирался президентом Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), — старейшей саморегулируемой организации участников рынка ценных бумаг. Участник разработки законов «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «О саморегулируемых организациях», «О негосударственных пенсионных фондах», «Об инвестиционных фондах».

В настоящее время является помощником председателя Комитета Государственной Думы РФ по собственности В. С. Плескачевского, членом Общественного совета участников финансового рынка при ФСФР России и членом Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС России и Совета по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих при Правительстве РФ.

Труды 

 Учетная инфраструктура российского фондового рынка: этапы и направления развития. Брошюра — М.: ИНФИ ПАРТАД, 2004.
 Механизм регулирования финансового рынка и его инфраструктуры. Монография. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
 Будет ли в России Центральный депозитарий? // ЭКО. — 2005. — № 11.
 Возможности совершенствования системы учета прав собственности на ценные бумаги на экономическом пространстве России и стран СНГ // Проблемы современной экономики. — 2005. — № 3-4.
 Общие тенденции в развитии механизмов регулирования национальных финансовых рынков // Вестник Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Серия «Экономика» — 2005. — № 4.
 Совершенствование механизма регулирования финансового рынка // Финансы и кредит. — 2005. — № 36.
 Мега- и саморегулирование финансового рынка // Рынок ценных бумаг. — 2007. — № 9(336).
 Развитие инфраструктуры финансового рынка и оптимизация его регулирования // Журнал «Рынок ценных бумаг». № 9(360). 2008.

Ссылки 
 Биография на сайте www.wwclub.spb.ru
 Биография на сайте www.letopis.org

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Депутаты Ленсовета — Петросовета 1990—1993
Выпускники ИНЖЭКОНа